Перебейнос () — украинская фамилия.

Известные носители 
 Перебейнос, Валентина Исидоровна (1923—2020) — украинский советский учёный-филолог.
 Перебейнос, Владимир Дмитриевич (1929—1990) — рабочий-сталевар.